La Cortina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cortina, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Cortina, Guerrero, ort, Ayutla de los Libres, 

Robotskapade Mexikoförgreningar